International Open 1996 (Sweater Shop International Open) var en rankingturnering i snooker som spelades mellan 17 och 24 februari 1996 i Link Centre i Swindon, England. John Higgins vann turneringen efter att ha slagit Rod Lawler i finalen med 9-3. Det var Higgins' femte rankingtitel i karriären, han tjänade därmed £ 60 000.

Händelser i samband med turneringen
Rod Lawler nådde sin första och enda rankingfinal i karriären.
Turneringen var ovanligt full av skrällar; i första omgången (då 64 spelare återstod) slogs alla spelare rankade 2-9 ut: Steve Davis, Ronnie O'Sullivan, John Parrott, James Wattana, Alan McManus, Jimmy White, Darren Morgan, Ken Doherty och Peter Ebdon. När sedan världsettan Stephen Hendry sensationellt förlorade mot Rod Lawler i andra omgången, betydde det att alla topp-10-spelarna på världsrankingen var utslagna - vägen låg öppen för världselvan John Higgins att spela hem titeln!

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med andra omgången.

Källor

Referenser

Externa länkar
WWW Snooker
Snooker Scene

1996 i Storbritannien
Snookersäsongen 1995/1996
1996